Преображе́ние:
 Преображение Господне — один из крупнейших религиозных праздников в христианстве.
 «Преображение» — икона, ранее приписываемая Феофану Греку.
 «Преображение» — последняя картина Рафаэля (1516—1520).
 «Преображение» — картина Рубенса (1605).
 «Преображение» — театр в Нижнем Новгороде.
 Преображение — посёлок в Лазовском районе Приморского края.
 Преображение — село в Тверской области.
 Преображение — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Преображение — бухта в Приморском крае.